Beiguan bezeichnet:

 Beiguan (北关区), Stadtbezirk von Anyang in der chinesischen Provinz Henan
 Beiguan (Minquan) (北关镇), Großgemeinde im Kreis Minquan in der chinesischen Provinz Henan
 Beiguan (Yangdong) (北惯镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Yangdong von Yangjiang in der chinesischen Provinz Guangdong
 Beiguan (Chengqu) (北关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Chengqu von Datong in der chinesischen Provinz Shanxi
 Beiguan (Hantai) (北关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Hantai von Hanzhong in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Beiguan (Jiexiu) (北关街道), Straßenviertel der Stadt Jiexiu in der chinesischen Provinz Shanxi
 Beiguan (Lianhu) (北关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Lianhu von Xi’an in der chinesischen Provinz Shaanxi
 Beiguan (Weicheng) (北关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Weicheng von Weifang in der chinesischen Provinz Weifang
 Beiguan (Yongqiao) (北关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yongqiao von Suzhou in der chinesischen Provinz Anhui
 Beiguan (Yuci) (北关街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Yuci von Jinzhong in der chinesischen Provinz Shanxi